Села:
 Мехедівка — Полтавська область, Миргородський район
 Мехедівка — Черкаська область, Золотоніський район

Залізниця:
 Мехедівка —  залізнична станція Шевченківської дирекції Одеської залізниці